

Geografia

Austria 
 Vitis – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Waidhofen an der Thaya

Peru 
 Vitis – miejscowość

Inne 
 Vitis – łacińska nazwa winorośli
 Vitis International Variety Catalogue – międzynarodowy katalog rodzajów winorośli